Onderdistrict in Indonesië
 Juhar (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Juhar (Bandar Khalipah), een plaats in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra